Colma – frazione del comune italiano di Valduggia, in provincia di Vercelli
 Colma – frazione del comune italiano di Rosignano Monferrato, in provincia di Alessandria
 Colma – frazione dei comuni italiani di Biella e Andorno Micca, in provincia di Biella
 Colma – frazione del comune italiano di Cesara, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola
 Colma – frazione del comune italiano di Barbiano, in provincia di Bolzano
 Colma di Mombarone – montagna delle Alpi biellesi
 Colma – comune statunitense della California
 Colma – album di Buckethead del 1998
Passo della Colma – valico delle Alpi Cusiane